Веселичко може бити:

 Веселичко (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република
 Веселичко (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република